Bloke se poate referi la:

 Bloke (comics), un personaj fictiv din Marvel Universe
 Comuna Bloke, o comună din Slovenia
 Blokesworld, un serial australian de televiziune
 William Modisane, aka Bloke Modisane, un scriitor, actor și jurnalist sud-african
 "Bloke", un cântec din 2000 al comicului australian Chris Franklin
 Bloke, un termen slan pentru bărbat (man) în engleză